Piurano – abitanti di Piura
Piurano – abitanti di Regione di Piura